Открытый чемпионат Делрей-Бич 2017 — 25-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в одноимённом американском городе и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2017 году турнир прошёл с 20 по 26 февраля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Сэм Куэрри
 Парный турнир —  Оливер Марах /  Фабрис Мартен

Общая информация 
Первым сеяным одиночного турнира стал Милош Раонич (№ 4 в мире на тот момент). Канадец смог выйти в финал, где ему в соперники достался третий номер посева Джек Сок, однако их матч не состоялся по причине травмы Раонича. Титул автоматически достался американцу Джеку Соку. Прошлогодний чемпион Сэм Куэрри защищал свой титул в качестве четвёртого номера посева и дошёл до четвертьфинала, где проиграл седьмому номеру посева Хуану Мартину дель Потро. В основном розыгрыше турнира принял участие один представитель России: Константин Кравчук, который проиграл уже в первом раунде.

В парном турнире победу одержали вторые номера посева Равен Класен и Раджив Рам, которые в финале переиграли третьих сеянных на турнире Максима Мирного и Трета Конрада Хьюи. Для Рама победа на местном турнире стала второй в карьере (до этого он выигрывал в 2011 году в паре со Скоттом Липски. Прошлогодние победители Оливер Марах и Фабрис Мартен защищали свой титул в качестве четвёртых номеров посева, однако проиграли уже в первом раунде.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Джек Сок обыграл  Милоша Раонича без игры.
 Сок выиграл 2-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Раонич вышел в 1-й одиночный финал и 20-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Равен Класен /  Раджив Рам обыграли  Максима Мирного /  Трета Конрада Хьюи со счётом 7–5, 7–5.
 Класен выиграл 1-й парный титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Рам выиграл 1-й парный титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Делрей-Бич

 Мировой Тур ATP 2017 года

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

США
Теннис
Февраль 2017 года
2017